Змагання з важкої атлетики на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1896 в Афінах і з тих пір включалися в програму кожних наступних Ігор, крім Ігор 1900, 1908 і 1912. Спочатку змагання були чоловічими, жіночі дисципліни з'явилися на Олімпійських іграх 2000 в Сіднеї. У цьому виді спорту розігруються 15 комплектів нагород.

Важкоатлети України 
Перша участь спортсменів незалежної України на олімпійських іграх відбулась на Олімпіаді у Барселоні у 1992 році. Тимур Таймазов для команди України виборов срібну медаль з складі збірної Союзу Незалежних Держав.

На наступній олімпіаді у 1996 році в Атланті, Тимур Таймазов завоював золоту медаль. Бронзову медаль завоював Денис Готфрід. На олімпіаді 2000 року у Сіднеї українські спортсмени опинилися за межею призерів.

За 4 роки в Афінах Наталя Скакун стала переможницею олімпійських ігор, а Ігор Разорьонов виборов срібну медаль.

На двадцять дев'ятій олімпіаді у Пекіні Ольга Коробка виграла срібну медаль, а медаль Наталя Давидова виборола бронзову нагороду.

У Лондоні на 5-й для Україні літній Олімпіаді Олексій Торохтій виграв золоту нагорорду, а Юлія Каліна Бронзу.

За 12 олімпіад українські спортсмени завоювали 18 медалей, з яких половина — золоті.

Медалі

Примітки

Джерела 

 Важка атлетика на Олімпійських іграх  на сайті sports-reference.com